Sened puede hacer referencia a:

 Sened, quinto faraón de la dinastía II de Egipto.
 Sened, localidad tunecina.